Le nom Kyo peut désigner :
 Kyo, un groupe français de pop-rock
 Kyo Kusanagi, personnage récurrent de la série The King of Fighters
 Kyō Fujibayashi, personnage du  visual novel Clannad 
 Kyo, un album du groupe pop-rock français Kyo
 Un personnage du manga Fruits Basket
 Kyo aux yeux de démon, le héros du manga Samurai Deeper Kyo
 Kyo Shin Zamurato, un personnage de la saga audio Reflets d'Acide
 Kyô, chanteur du groupe Dir en grey
 kyo, chanteur du groupe D'erlanger 
 Trois villages du comté de Durham
 East Kyo
 West Kyo
 New Kyo
 La « lance » au jeu de shogi

Voir aussi